USS St. Paul je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS St. Paul (1895) 
 USS St. Paul (CA-73)

St. Paul